El nombre de Rodrigo Díaz puede aludir a:
Rodrigo Díaz el Campeador (hacia 1048-1099), magnate castellano que será conocido como «el Cid».
Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, militar español muerto en 1523.
Rodrigo Díaz de Vivar Gómez de Sandoval y Mendoza (1614-1657), militar español que fue virrey de Sicilia.
Rodrigo Díaz, bailarín chileno.
Rodrigo Ezequiel Díaz Rengo, futbolista argentino nacido en 1981.
Linaje de Rodrigo Díaz, texto genealógico y biográfico sobre Rodrigo Díaz el Campeador compuesto hacia 1195.